Doke oder Doké bezeichnet:
Clement M. Doke, südafrikanischer Linguist
Doké (Stadt), ivorische Stadt